Loona steht für:

 Loona, niederländisches Musikprojekt
 Loona (Band), südkoreanische Girlgroup
 Loona (Saaremaa), Dorf in der Landgemeinde Saaremaa im Kreis Saare, Estland